АФК Север или Северна дивизия на Американската футболна конференция е една от четирите дивизии на Американската футболна конференция (АФК), част от Националната футболна лига (НФЛ). АФК Север съдържа 4 отбора – Балтимор Рейвънс, Синсинати Бенгалс, Кливлънд Браунс и Питсбърг Стийлърс.

Дивизията е създадена през 1967 като НФЛ Сенчъри. През 1970 при обединението на НФЛ и Американската футболна лига (АФЛ) дивизията става част от Американската футболна конференция и името и се променя на АФК Център. Настоящото си име добива през 2002.

История

1960 – 1969 
През шестдесетте години на двадесети век имената на всички дивизии в НФЛ (тогава общо четири) се променят така, че да започват с латинската буква C – НФЛ Кепитъл (, букв. „НФЛ Капитолия“), НФЛ Коустъл (, букв. „НФЛ Крайбрежна“), НФЛ Център () и НФЛ Сенчъри (, букв. „НФЛ Вековна“). В НФЛ Кепитъл тогава играят отборите в района на столицата на САЩ Вашингтон, в НФЛ Коустъл – отборите от източното и западното крайбрежие, в НФЛ Център – отборите от Средния Запад, а всички останали отбори играят в НФЛ Сенчъри.

Първоначално членовете на дивизията са четири – Кливлънд Браунс, Питсбърг Стийлърс, Ню Йорк Джайънтс и Сейнт Луис Кардиналс. През първите 3 сезона шампиони на дивизията са Кливлънд Браунс.

1970 – 1979 
През 1970 НФЛ и Американската футболна лига (АФЛ) се обединяват. Създават се две конференции – Национална и Американска. НФЛ Сенчъри става част от АФК и приема името АФК Център. Отборите в нея отново са четири – Браунс, Стийлърс, Синсинати Бенгалс и Хюстън Ойлърс, а Ню Йорк Джайънтс и Сейнт Луис Кардиналс остават в НФК.

През седемдесетте Стийлърс се открояват като най-силният отбор в дивизията и стават шест пъти поред шампиони, като печелят и четири пъти Супербоул.

1980 – 1989 
През осемдесетте Браунс стават пет пъти шампиони на дивизията, но не постигат нищо значимо в плейофите. Синсинати Бенгалс участват два пъти в Супербоул (XVI и XXIII), но губят и двата мача от Сан Франциско Фортинайнърс.

1990 – 1999 
През деветдесетте се осъществяват първите промени в дивизията от 1970 – Джексънвил Джагуарс се присъединяват през 1995, през 1996 Кливлънд Браунс престават да съществуват и са заменени от новосформираните Балтимор Рейвънс. През 1997 Ойлърс се местят в Тенеси и първо приемат името Тенеси Ойлърс, а след една година са прекръстени на Тенеси Тайтънс. През 1999 Браунс се завръщат в НФЛ и до 2001 в дивизията има шест отбора.

Два отбора от дивизията участват в Супербоул – Стийлърс (Супербоул XXX) и Тайтънс (Супербоул XXXIV).

2000 – 2009 
През 2002 дивизиите в НФЛ се увеличават от шест на осем и Джагуарс и Тайтънс са преместени в новосформираната НФК Юг.

Отборите от дивизията печелят общо 3 пъти Супербоул – Балтимор (Супербоул XXXV) и Питсбърг (Супербоул XL и Супербоул XLIII).

2010- 
Стийлърс участват в първия Супербоул през настоящото десетилетие (Супербоул XLV), но губят от Грийн Бей Пакърс. Рейвънс печелят Супербоул XLVII след победа над Сан Франциско Фортинайнърс.

Шампиони на дивизията 

 #Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Отбори, класирали се за плейофите с уайлд кард 

 Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Общо участия в плейофи

Бележки 

Национална футболна лига